Se også 604 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
04
Artikler om enkelte år